Armia Polska na Wschodzie
 Angiosperm Phylogeny Website
 kod IATA portu lotniczego Faleolo
 Archiwum Państwowe m.st. Warszawy